Кундуака́н () — город в Мексике, в штате Табаско, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Cunduacan происходит от майянских слов: cum-ua-can, которые можно перевести как: горшки, кукуруза и змеи

Первое поселение Кундуакан было основано в доиспанский период, а после прихода испанцев, в 1561 году стало энкомьендой под управлением Антона Гарсии, а в 1579 году перешла под управление Ана Корносы.

В 1625 году из-за сильного наводнения поселение было полностью уничтожено, а его жители перебрались на новое место, где и основали современный Кундуакан.

В 1725 году была построена .

27 октября 1826 года поселение получило статус вильи под названием Нативидад-де-Кундуака́н.

В 1863 году вблизи города, у общины .

5 ноября 1880 года поселению был присвоен статус города, и вернулось название Кундуака́н.

Город расположен в 26 км к западу от столицы штата, города Вильяэрмоса.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Табаско